Sloper kan verwijzen naar:

 Sloper (motor), een motor met voorover hellende cilinder
 Sloper (band), een muzikaal project van de drummers Mario Goossens en Cesar Zuiderwijk

(Achter)naam 
 Ally Sloper (personage), een personage uit de gelijknamige comicreeks
 Ally Sloper (renpaard), een Engels renpaard
 Lindsay Sloper, een Engels pianist en componist
 Robert Sloper, een bevelhebber van het Brits-Indische leger

Zie ook 
 Sloop (afbraak), het afbreken (tot de grond) van een roerend of onroerend goed tot kleinere componenten